Escarrón puede referirse a:

 el nombre común de la planta Acer campestre; o
 el nombre común de la planta Acer monspessulanum.